

Toponymie 
 Zemmouri, commune algérienne et ville chef-lieu de la commune du même nom
 Cimetière de Zemmouri, cimetière musulman en Basse Kabylie de l'Algérie.

Patronyme 
 Hassan Zemmouri (né en 1930), homme politique marocain
 Mahmoud Zemmouri (1946-2017), acteur et réalisateur algérien
 Mustapha Zemmouri (1503-1539), ou Estevanico, etc., Nord-Africain originaire d'Azemmour, notamment esclave de l'explorateur espagnol Pánfilo de Narváez

Fiction
Hocine Zemmouri

Homonymie de patronyme
Patronyme algérien